Витебский повет — административная единица в составе Витебского воеводства Великого княжества Литовского (затем — Речи Посполитой). Центр повета — Витебск.

Повет был создан в 1566 в ходе административной реформы в Великом княжестве Литовском на территории ранее существовавшего Витебского княжества. В 1582 году в состав повета вошла Велижская волость. В 1667—1678 волость находилась в составе Российского государства.

В состав повета входили Витебское городское, Велижское (с перерывами), Суражское, Усвятское и Озерищенское староства, а также частные владения. Среди крупных городов повета были Витебск, Сураж и Велиж. Повет посылал двух депутатов (послов) на вальный сейм Речи Посполитой. В Витебске собирались поветовые и воеводские сеймики — местные сословно-представительные органы. В середине XVII века в повете было 10 035 крестьянских хозяйств, а население составляло 80 280 человек.

Повет был ликвидирован в 1772 году после присоединения его территории к Российской империи в ходе первого раздела Речи Посполитой.

Примечания

Ссылки 

 Тэрыторыя, адміністрацыйны падзел. Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя ў 2 тамах. Т.1. – Мінск, 2005. С. 34–39. 
 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom XIII, s. 639 

Поветы Великого княжества Литовского
История Витебска
Витебское воеводство